Barbórka – film polski z 2005 roku
 Barbórka – określenie używane dla tradycyjnego święta górniczego 
 Barbórka – tytuł jednego z odcinków serialu animowanego Bolek i Lolek wśród górników

Zobacz też 
 Rajd Barbórka